Roman Jebavý och Andrés Molteni var regerande mästare, men Jebavý valde att istället deltaga i Montpellier. Molteni spelade tillsammans med Leonardo Mayer och de förlorade i finalen mot Marcelo Demoliner och Matwé Middelkoop med 3–6, 6–7(4–7).

Seedning

  Máximo González /  Fabrice Martin (Semifinal) 
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (Första omgången)
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (Mästare) 
  Leonardo Mayer /  Andrés Molteni (Final)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2020 – Dubbel
Córdoba Open 2020 – Dubbel